Футбо́льная ассоциа́ция кита́йского Тайбэ́я (, ) — организация, отвечающая за развитие футбола в Китайской Республике. Официальное китайское название переводится как «футбольная ассоциация Китайской Республики», но за пределами страны используется название «футбольная ассоциация китайского Тайбэя» ( (см. Китайский Тайбэй), на логотипе изображена соответствующая английская аббревиатура (CTFA).

История 
 1924: основание футбольной ассоциации
 1954: вступление в ФИФА под названием Национальная футбольная ассоциации Китая (, ).
 1955: образование и вступление под названием Футбольный совет Китайской Республики (, ) в АФК вместе с другими странами Азии .
 1973: название изменено на Футбольная ассоциация Китайской Республики (, ).
 1974: ассоциация вышла из АФК
 1975: вступление в ОФК
 1978: выход из ОФК из-за проблем с названием
 1981: с разрешения ФИФА название ассоциации изменяется на Футбольная ассоциация китайского Тайбэя ()
 1982: вступление в ОФК
 1989: вступление в АФК

Соревнования 
 Тайваньская футбольная премьер-лига
  (1982—2009)
  (2007—2016)

Региональные футбольные ассоциации 
  (Тайбэй)
  ()
 Футбольная ассоциация Таояна основана 27 октября 2002 года. Отвечает за развитие футбола в 
  (Тайчжун)
  ()
 Футбольная ассоциация Хуалиена основана 30 декабря 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Китайский Тайбэй  на сайте ФИФА 
 Китайский Тайбэй на сайте АФК 

Китайский Тайбэй
Организации Тайваня
Организации, основанные в 1924 году